Sonnenthal est un patronyme porté notamment par les personnalités suivantes :
 Adolf von Sonnenthal (1834-1909), comédien autrichien ;
 Helene von Sonnenthal (1893-1953), comédienne autrichienne ;
 Luzi Korngold (1900-1962), née Luise von Sonnenthal, chanteuse, actrice, pianiste et écrivain autrichienne, petite-fille d'Adolf von Sonnenthal